Мартин Вулф (; род. 1946) — британский журналист. Соредактор () и экономический обозреватель британской газеты The Financial Times.

В 1971 году окончил Оксфордский университет, защитив магистерскую диссертацию по экономике.

С 1971 по 1981 год работал во Всемирном банке.

С 1981 года — директор исследований в исследовательском Центре торговой политики (Trade Policy Research Centre) в Лондоне.

С 1987 года сотрудничает с The Financial Times. Ведёт собственную еженедельную колонку в газете. С 1990 года — соредактор; с 1996 года — главный экономический обозреватель газеты.

В 2000 году стал Командором ордена Британской империи за заслуги в области финансовой журналистики.

Книги 
Why Globalization Works. Yale University Press, 2004. ISBN 978-0300102529

Примечания

Ссылки 
 Wolf’s column at the Financial Times
 В фокусе эксперт: Мартин Вульф // ИноСМИ, 7.03.2007

Журналисты Великобритании